Портманто () лингвистички је назив за нове речи које комбинују два значења. Појам потиче из књиге Алиса с оне стране огледала аутора Луиса Керола, а носи корене од француске речи -{portemanteau}- („вешалица“) којом се раније називао велики кофер са два одвојена дела, одакле и веза са конструкцијом нове речи од две постојеће.

Примери 
 аниматроника — анимација и електроника
 киборг — кибернетика и организам
 мотел — мотор и хотел
 модем — модулатор и демодулатор
 информатика — информација и аутоматика
 драмедија — драма и комедија
 Артивизам — арт (уметност) и активизам

Референце

Спољашње везе 

 Lexiconcept.com—an online portmanteau generator
 Portmanteaur.com—a tool for making portmanteaus
 Portmanteau tool – Invent new words (with definition)

Лингвистичка морфологија
Семантика